Гран-при Монако 1981 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл в Монте-Карло, в Монако. Соревнования состоялись 31 мая 1981 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Алан Джонс 1:27,470

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако